Miami désigne :

Toponymie

Iran
 la ville de  en Khorasan



la ville de Miami

le comté de Miami-Dade
 la ville de Miami
 la ville de Miami Beach
 la ville de Miami Gardens
 le village de Miami Shores

Le Comté de Miami

Le Comté de Miami

Missouri 
 Miami, une ville du comté de Saline.

Le Comté de Miami

la ville de Miami

la ville de Miami

Miami, quartier de la ville australienne de Gold Coast ;

Miami (Manitoba).

Musique 
 Miami (1974), , album du groupe de rock américain James Gang ;
 Miami (1982), album du groupe The Gun Club ;
 Miami (1999), chanson de Will Smith ;
M.I.A.M.I. (2004), album du rappeur Pitbull ;
 Miami (2013), album de Damien Saez (sortie le ).

Cinéma 
 
 Miami, un film américain d'Alan Crosland, sorti en 1924 ;
 Miami, un film finlandais de Zaida Bergroth, sorti en 2017 ;

Autres 
 l'ethnie amérindienne miami ;
 le service MIAMI de France Telecom (Minitel à Minitel)